Склад збірної Аргентини на чемпіонаті світу 1994 

Докладніше...Груповий етап
Група H

1/8 фіналу

Аргентина
Аргентина 1994